Жієнь () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Шимніку-де-Сус.
 Жієнь () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Русенешть.